Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1976 года проходил в Инсбруке, в Олимпийском дворце. Это был 13-й розыгрыш комплекта наград в хоккее с шайбой за историю Олимпийских игр. В турнире приняли участие 12 лучших команд: шесть команд Дивизиона A, четыре лучшие команды Дивизиона B, лучшая команда Дивизиона C (согласно результатам на чемпионате мира 1975 года) и сборная Австрии как хозяйка. Сначала проводился предварительный турнир, пары на котором определялись согласно результатам ЧМ-1975. Проигравшие проводили турнир по системе «каждый с каждым» за 7–12 места, а победители по системе «каждый с каждым» разыгрывали 1–6 места.

Канада, которая не выступала на чемпионате мира 1975 года, отказалась выступать на играх в Инсбруке, заявив, что международные правила запрещают им использовать профессиональных игроков и при этом не признают игроков из стран Восточной Европы как профессионалов. С таким же заявлением выступила Швеция, уже отобравшаяся на Игры, а с турнира позже снялись сборные ГДР (лучшая команда дивизиона B) и Норвегия (лучшая команда дивизиона C). Вследствие этого всех снявшихся заменили ещё две команды из дивизиона B (Румыния и Япония) и вторая команда дивизиона C (Болгария).

Главным украшением турнира стало противостояние сборных СССР и Чехословакии: сборная Чехословакии пострадала от гриппа, вследствие чего матч против Польши они проводили с 12 игроками на скамейке. Чехословакии, однако, засчитали поражение во встрече после того, как допинг-тест одного из игроков оказался положительным (Польше же очков не начислили). В финальном поединке трудную победу одержала сборная СССР со счётом 4:3 — уступая после первого периода, она сравняла счёт усилиями Владимира Шадрина и Владимира Петрова; за восемь минут до конца третьего периода пропустила третью шайбу, однако Александр Якушев сравнял счёт; победный же гол оказался на счету Валерия Харламова. Таким образом, в активе сборной СССР оказалось уже пять титулов олимпийских чемпионов. Сборная ФРГ сенсационно завоевала бронзовые медали, что считается одним из лучших достижений немецкого хоккея.

Предварительный турнир

Турнир за 7-12 места

Турнир за 1-6 места 

''1) в связи с допингом у игрока сборной Чехословакии, этой команде было засчитано поражение со счётом 0:1, но Польше очков не начислено.

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Примечания 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1976
Хоккей с шайбой на Олимпийских играх
1976 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии